Царьов Андрій Олександрович (1977) — російський хокеїст, правий нападник
 Царьов Вадим Юрійович (1949) — російський філософ, історик культури, есеїст, автор радіо- і телевізійних програм
 Царьов Віктор Григорович (1931—2017) — радянський футболіст і футбольний тренер
 Царьов Ігор Вадимович — літературний псевдонім поета і прозаїка Ігоря Вадимовича Могили (1955—2013)
 Царьов Михайло Іванович (1903) — російський актор, режисер, педагог, народний артист СРСР (1949)
 Царьов Олег Анатолійович (1970) — український політик, депутат Верховної Ради України Vll скликання

Див. також 
 Царьков
Російські прізвища